Urva — род хищных млекопитающих семейства мангустовых, объединяющий азиатских мангустов. 

Виды этого рода ранее относили к роду Herpestes, который, как теперь считается, состоит исключительно из африканских видов. По молекулярно-генетическим данным, Urva образует монофилетическую группу с родами Xenogale и Atilax, а Herpestes — со всеми остальными видами подсемейства Herpestinae.

В роде Urva насчитывается 9 современных видов, распространённых по всей Азии, от восточной Турции до Тайваня и острова Ява.  был завезён на островные территории по всему миру, где стал инвазионным видом.

Родовое название Urva происходит от непальского названия типового вида —  .

Виды 
База данных Американского общества маммалогов (ASM Mammal Diversity Database) признаёт 9 видов мангустов рода Urva.

Примечания 

 
Роды млекопитающих